NP-полная задача — в теории алгоритмов задача с ответом «да» или «нет» из класса NP, к которой можно свести любую другую задачу из этого класса за полиномиальное время (то есть при помощи операций, число которых не превышает некоторого полинома в зависимости от размера исходных данных). Таким образом, NP-полные задачи образуют в некотором смысле подмножество «типовых» задач в классе NP: если для какой-то из них будет найден «полиномиально быстрый» алгоритм решения, то и любую другую задачу из класса NP можно будет решить так же «быстро».

Формальное определение 
Алфавитом называется всякое конечное множество символов (например, {} или {}). Множество всех возможных слов (конечных строк, составленных из символов этого алфавита) над некоторым алфавитом  обозначается . Языком  над алфавитом  называется всякое подмножество множества , то есть .

Задачей распознавания для языка  называется определение того, принадлежит ли данное слово языку .

Пусть  и  — два языка над алфавитом . Язык  называется сводимым (по Карпу) к языку , если существует функция, , вычислимая за полиномиальное время, обладающая следующим свойством:
  тогда и только тогда, когда . Сводимость по Карпу обозначается как  или .

Язык  называется , если любой язык из класса NP сводится к нему. Язык называют NP-полным, если он NP-труден, и при этом сам лежит в классе NP.

Неформально говоря, то что задача  сводится к задаче , означает, что задача  «не сложнее» задачи  (так как, если мы можем решить , то можем решить и ).
Таким образом, класс NP-трудных задач включает NP-полные задачи и задачи, которые «сложнее» их (то есть те задачи, к которым могут быть сведены NP-полные задачи). Класс NP включает NP-полные задачи и задачи, которые «легче» их (то есть те задачи, которые сводятся к NP-полным задачам).

Из определения следует, что, если будет найден алгоритм, решающий некоторую (любую) NP-полную задачу за полиномиальное время, то все NP-задачи окажутся в классе P, то есть будут решаться за полиномиальное время.

NP-полнота в сильном смысле 

Задача называется NP-полной в сильном смысле, если у неё существует подзадача, которая:
 не является задачей с числовыми параметрами (то есть максимальное значение величин, встречающихся в этой задаче, ограничено сверху полиномом от длины входа)
 является NP-полной.
Класс таких задач называется NPCS. Если гипотеза P ≠ NP верна, то для NPCS-задачи не существует псевдополиномиального алгоритма.

Гипотеза P ≠ NP 

Вопрос о совпадении классов P и NP уже более тридцати лет является одной из центральных открытых проблем. Научное сообщество склоняется к отрицательному ответу на этот вопрос — в этом случае решать NP-полные задачи за полиномиальное время не удастся.

Примеры NP-полных задач 

 Задача о выполнимости булевых формул
 Задача коммивояжёра
 Задача о вершинном покрытии
 Задача о покрытии множества
 Задача о независимом множестве
 Задача о клике
 Проблема Штейнера
 Проблема раскраски графа
 Пятнашки
 Судоку
 Сапёр
 Тетрис

См. также 
 Равенство классов P и NP

Примечания

Литература 
 Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи . М.: Мир, 1982.

Ссылки 
  NP-полнота
 Вычислительная сложность игр и головоломок 
 A compendium of NP optimization problems. Editors — Pierluigi Crescenzi, Viggo Kann